Elliott steht für
 Elliott (Name), Vor- und Familienname – dort auch Namensträger
 Elliott 6m, eine olympische Bootsklasse
 Elliott (Band), US-amerikanische Band
 W. L. Elliott Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Elliott Management Corporation, amerikanischer Hedgefonds
 Wintersturm Elliott, Wetterereignis 2022 in Kanada und den Vereinigten Staaten

Elliott ist der Name folgender

Orte in Australien:
 Elliott (Australien)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elliott (Arkansas), im Ouachita County
 Elliott (Illinois), im Ford County
 Elliott (Indiana), im Vanderburgh County
 Elliott (Iowa), im Montgomery County
 Elliott (Kalifornien), im San Joaquin County – nicht mehr existent
 Elliott (Maryland), im Dorchester County
 Elliott (Mississippi), im Grenada County
 Elliott (Missouri), im Lawrence County
 Elliott (North Carolina), im Sampson County
 Elliott (North Dakota), im Ransom County
 Elliott (Oklahoma), im Nowata County
 Elliott (Pennsylvania), im Allegheny County
 Elliott (South Carolina), im Lee County
 Elliott (Texas), im Wilbarger County
 Elliott (Washington), im King County
 Elliott County, Verwaltungseinheit in Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Elliott and Stoddard Halls, Miami University, in Oxford, Ohio, ID-Nr. 73001391
 Elliott Bridge, in Towner, North Dakota, ID-Nr. 97000181
 Elliott Hall, Sturges Library, And Merrick Hall, in Delaware, Ohio, ID-Nr. 73001430
 Elliott Place, in Lafayette, Kentucky, ID-Nr. 79003617
 Elliott Street Historic District, in Olney, Illinois, ID-Nr. 80001405
 Elliott Village Site, in Junction City, Kansas, ID-Nr. 78001280
 Elliott-Carnegie Library, in Hickory, North Carolina, ID-Nr. 85000584
 Elliott-Donaldson House, in Okolona, Mississippi, ID-Nr. 80002203
 Elliott-Meek House, in Camden, Arkansas, ID-Nr. 74000483

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Elliott-Gletscher, Gletscher im Wilkesland
 Elliott Hills, Hügelgruppe im Palmerland
 Elliott-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land
 Elliott-Passage, Meerenge im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln
 Elliott Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land
 Elliott Rock, Klippe vor der Nordwestspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Kap Elliott, Kap im Wilkesland
 Mount Elliott, zwei Berge

Siehe auch:
 Elliot, Eliot
 Elliott-Wellen